Carl Schlechter (1874 – 1918), jugador i teòric d'escacs austríac
 Lambert Schlechter (1941, Luxemburg), escriptor, filòsof i poeta luxemburguès resident a Eschweiler